Maretzky ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Maretzky (1888–1984), deutscher Zahnmediziner und Chefredakteur 
 Oskar Maretzky (1881–1945), deutscher Jurist und Politiker